Souffles peut faire référence à :
 Souffles, une maison d'édition ;
 Souffles, une revue française ;
 Souffles, une revue marocaine.